Everlasting Love est un titre d'œuvre pouvant faire référence à :

Musique

Albums 
 , de Vanessa Williams (2005) ;
 , de Sandra (1988) ;
 Everlasting Love, de CeCe Winans (1998).

Chansons 
 Everlasting Love, initialement interprétée par le chanteur américain  en 1967, reprise par de nombreux artistes dont Love Affair ou Worlds Apart ;
 Everlasting Love, de la chanteuse japonaise Nami Tamaki (2015) ;
 , de Andy Gibb (1978) ;
 , de Howard Jones (1989) ;
 Everlasting Love, de Rufus featuring Chaka Khan, sur leur album  (1977) ;
 Everlasting Love, de Stephanie Mills sur  (1984) ;
 Everlasting Love, de  sur  (1993).

Cinéma et télévision 
 Everlasting Love, film dramatique hongkongais de  (1984) ;
 An Everlasting Love, un épisode de la saison 6 de la série Médium (2010).

Voir aussi 
 , une chanson de Natalie Cole (1975).